Керлер, Дов-Бер (Борис Иосифович) (род. 1958) — израильский лингвист, поэт и редактор, педагог, сын И. Б. Керлера.
 Керлер, Иосиф Борисович (1918—2000) — еврейский советский поэт.

См. также 
 Кёрлинг